— сэйю, поп-певица и сценическая актриса.

Она спела финальную песню Ending Theme ~ Shadow Hearts в компьютерной ролевой видеоигре Shadow Hearts для PlayStation 2 и финальную тему Aqua Strip визуального романа для ПК и PlayStation 2 Ever 17: The Out of Infinity.

Позиции в Гран-при журнала Animage 
 1996 год — 18-е место в Гран-при журнала Animage, в списке лучших сэйю

Роли в аниме 
 1983 год — Ginga Hyouryuu Vifam TV (Качуа Пёрсон);
 1984 год — Ginga Hyouryuu Vifam: Kachua Kara no Tayori (Качуа Пёрсон);
 1984 год — Ginga Hyouryuu Vifam: Atsumatta 13-nin (Качуа Пёрсон);
 1985 год — Ginga Hyouryuu Vifam: Kieta 12-nin (Качуа Пёрсон);
 1985 год — Choujuu Kishin Dancougar (Лаура Салливан);
 1985 год — Round Vernian Vifam: Keito no Kioku Namida no Dakkai Sakusen (Качуа Пёрсон);
 1987 год — Кризис каждый день (Синтия);
 1989 год — Мегазона 23 OVA-3 (Рё);
 1990 год — Mahou no Angel Sweet Mint (Минт);
 1991 год — Уважаемый старший брат (ТВ) (Нанако Мисоно);
 1991 год — Detonator Orgun (Куми Джефферсон / Мику);
 1991 год — Kyuukyoku Choujin R (Санго);
 1992 год — Handsome na Kanojo (Ая Саваки);
 1992 год — Макросс II OVA (Иштар);
 1993 год — Безответственный капитан Тайлор (ТВ) (Азалин);
 1993 год — San Choume no Tama Uchi no Tama Shirimasenka? (Тама);
 1993 год — 3 Choume no Tama: Onegai! Momo-chan wo Sagashite!! (Тама);
 1994 год — Последняя фантазия: Легенда кристаллов (Королева Ленна);
 1994 год — Безответственный капитан Тайлор OVA-1 (Азалин);
 1994 год — DNA2: Dokoka de Nakushita Aitsu no Aitsu TV (Ами Куримото);
 1994 год — Рыцари магии (ТВ-1) (Фу Ходзи);
 1994 год — Tanjou Debut (Саори Фудзимура);
 1995 год — Армитаж III (Наоми Армитаж);
 1995 год — Рыцари магии (ТВ-2) (Фу Ходзи);
 1995 год — Уличный боец II (ТВ) (Ринко);
 1995 год — DNA2: Dokoka de Nakushita Aitsu no Aitsu OVA (Ами Куримото);
 1995 год — Безответственный капитан Тайлор OVA-2 (Азалин);
 1996 год — Бродяга Кэнсин (ТВ) (Саё Магдалия);
 1996 год — Tokuma Sentai Shinesman (Хитоми Касахара);
 1996 год — Безответственный капитан Тайлор OVA-3 (Азалин);
 1997 год — Рыцари магии OVA (Фу Ходзи);
 1997 год — Baby Love (Сэара Арисугава);
 1998 год — Белый крест (ТВ) (Сакура Томоэ);
 1999 год — Seraphim Call (Юкина Куримото);
 2002 год — В поисках Полной Луны (ТВ) (Хадзуки Кояма (мать Мицуки));
 2003 год — Ями, Шляпа и те, кто путешествуют покниге (Мариэль-химэ);
 2003 год — Двойная Спика (Кёко Камогава (мать Асуми));
 2004 год — Курау: Призрак воспоминаний (Джессика);
 2007 год — Master of Epic: The Animation Age (Ньютар (жен.));
 2008 год — Хьякко (ТВ) (Ониюри Кагэяма)

Примечания

Ссылки 
 

Актрисы озвучивания Японии